

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Miw“ beginnt.

Miw 



Miwa 
 miwa (* 1990), japanische Singer-Songwriterin
 Miwa, Akihiro (* 1935), japanischer Sänger, Komponist, Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller
 Miwa, Asumi (* 1982), japanische Schauspielerin
 Miwa, Kyūwa (1895–1981), japanischer Töpfer
 Miwa, Tetsuji (* 1949), japanischer Mathematiker
 Miwada, Masako (1843–1927), japanische Erzieherin
 Miwako, Daira (* 1966), japanische Drehbuch- und Krimiautorin
 Miwata (* 1992), deutscher Reggae-Künstler